Wattignies és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 13.692 habitants. Limita amb els municipis de Lilla, Faches-Thumesnil, Templemars, Seclin, Noyelles-lès-Seclin, Emmerin i Loos.

Referències 

Municipis del Nord